13-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 30 мая — 1 июня 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовали 53 спортсмена из 14 стран. Форма турнира — круговая система. Там же проходил чемпионат мира в формате рапид.

Регламент 
Турнир проводился с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход на партию в два этапа. На первом этапе участники, распределённые по рейтингу на 4 группы, играли в группах. Спортсмены занявшие места с 1-го по 4-е получили право играть за титул чемпиона мира в финале A, остальные продолжили соревноваться в утешительных финалах B, C, D. В финалах A и B учитывались результаты очных встреч в группе.

Финал 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД

Командный зачёт 
От страны можно было выставить 5 участника. Зачёт шёл по трём спортсменам. Команде с меньшим числом участников присваивалось по 54 очка за каждого недостающего участника.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 ЧМ на Едином шашечном сайте

Мужчины 2018 (блиц)
2018 год в шашках
Спорт в Италии в 2018 году
Май 2018 года
Июнь 2018 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные спортивные соревнования в Бергамо
Международные соревнования по шашкам в Италии